Les Coltrane sont une célèbre famille de musiciens de jazz américains.
 John Coltrane (1926-1967) est un saxophoniste de jazz.
 Alice Coltrane née Alice MacLeod (1937-2007) épouse de John, harpiste, pianiste et organiste.
 Ravi Coltrane (né en 1965) deuxième fils des précédents, est un saxophoniste.

 Robbie Coltrane (1950-2022) est un acteur écossais de cinéma et de télévision.

 Coltrane est l'un des chats de la Famille Simpson dans la série télévisée Les Simpson.